Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland,  diccionari de biografies de dones dels Països Baixos
 DVN també és el tíquer a la Borsa de Nova York de Devon Energy, empresa d'extracció del petroli i gas natural dels Estats Units
 Dvn també és l'abreviatura de la davanita, mineral de la classe dels silicats